Charles Cheruiyot ist der Name folgender Personen:

* Charles Cheruiyot (Leichtathlet, 1964) (* 1964), kenianischer Langstreckenläufer
 Charles Cheruiyot (Leichtathlet, 1988) (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer